Зелені гори:

 Зелені гори - гірський хребет в США.
 Зелені гори (Оман)